Northern Ireland Trophy 2007 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades mellan den 4 november och 11 november 2007. Turneringen vanns av Stephen Maguire som besegrade Fergal O'Brien i finalen.

Resultat

Final

Slutspel

Kval 

Kvalet spelades mellan 23 och 25 oktober 2007.

Northern Ireland Trophy
Snookersäsongen 2007/2008